Bankwitz steht für:

 Peter Bankwitz (1931–2013), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Bankwitz, deutscher Name des Dorfs Bąkowice in der Gmina Świerczów im Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Opole in Südwestpolen
 Bankwitz, deutscher Name des Dorfs Będkowice am Zobten in der Gmina Sobótka im Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien in Südwestpolen